Borgo Pjave ima više značenja:
 Borgo Pjave (Latina)
 Borgo Pjave (Leče)